Die Liste der Mitglieder des 16. Landtages Nordrhein-Westfalen zeigt die bei der Landtagswahl vom 13. Mai 2012 gewählten Abgeordneten und die während der Legislaturperiode eingetretenen Änderungen.


Abgeordnete

Ausgeschiedene Abgeordnete

Einzelnachweise

Weblinks 
 „Landtagswahl 2012 – Endgültiges Ergebnisse in Nordrhein-Westfalen“ (PDF; 18,3 MB)
 Gesamtliste der aktuellen Abgeordneten des Landtags NRW

 #::6 Wahlperiode